Veronika Vítková, češka biatlonka, * 9. december 1988

Kariera

Olimpijske igre

Svetovno prvenstvo

Top 3 v svetovnem pokalu (štafeta)

Top 3 v svetovnem pokalu (brez štefete)

Sklici 
Biathlon World interview

International Biathlon Union
Živeči ljudje
Biatlonci Zimskih olimpijskih iger 2018
Biatlonci Zimskih olimpijskih iger 2014
Biatlonci Zimskih olimpijskih iger 2010